Louis Lebrun peut faire référence à :
 Louis-Sébastien Lebrun (1764-1829), un chanteur d'opéra et compositeur français ;
 Louis Lebrun (1769-1853), un militaire français ;
 Louis Lebrun (1770-1840), un architecte et dessinateur français ;
 Louis Jacob Lebrun (ca 1806-1855), un relieur français ;
 Louis Lebrun (1840-1894), un homme politique français ;

Voir aussi